Монтанья́к-сюр-Овіньо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Бордо, 14 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 252 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 638,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтаньяк-сюр-Овіньон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтаньяк-сюр-Овіньон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна